Thijs (familienaam)
Thijs (voornaam)
Thijs (radioprogramma)